Флаг «Кондопожского муниципального района» Республики Карелия — это опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом Кондопожского района. 

Флаг утверждён решением Совета Кондопожского муниципального района № 6 от 23 октября 2019 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 13251.

Описание 

Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, на всю поверхность которого распространена композиция из герба муниципального образования с заменой геральдических серебра, золота и лазури соответственно белым, жёлтым и голубым цветами.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны.

Символика 

Символы и композиция флага имеют одинаковые значения с композицией и символами герба Кондопожского муниципального района.
Главная историческая достопримечательность города Кондопога и всего района — деревянная Церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в 1774 году, — памятник заонежской деревянной архитектуры, объект культурного наследия федерального значения. «Нет ей равных среди деревянных шатровых церквей, хотя и нет коренных отличий от них. Удивительная и единственная в своем роде, эта церковь — лебединая песня народного зодчества, пропетая с такой глубокой силой, что после неё любой звук кажется и слабее, и немощнее», — так написал о Церкви Успения Пресвятой Богородицы академик, доктор архитектуры А. В. Ополовников. После пожара, случившегося в 2018 году, церковь планируется восстановить.

Церковь в гербе района — символ исторической преемственности и возрождения.

Лазоревый поток (водопад) промеж скал символизирует богатый рекреационный и туристический потенциал района и его природные достопримечательности, главной из которых является водопад Кивач. По одной из легенд о возникновении водопада, две реки-сестры Суна и Шуя, не желая расставаться друг с другом, протекали рядом. Но в один момент Суна уступила сестре своё удобное русло и прилегла отдохнуть. После пробуждения, она с удивлением увидела, что Шуя утекла очень далеко, и пустилась вдогонку, снося всё на своем пути. В месте, где Суна пробила скалы, возник водопад Кивач.

Кроме того, на территории района существуют два других «сухих» водопада, пересохшие после отвода части вод реки Суна при строительстве Сунского каскада ГЭС (наиболее крупные станции каскада — Кондопожская ГЭС и Пальеозёрская ГЭС). Лазоревый поток также указывает и на расположение территории района на берегу Онежского озера.

Скалы в гербе символизируют помимо собственно природных скал, также и исторические мраморные карьеры и иные месторождения строительных материалов. В 1757 и 1764 годах близ Кондопоги — в деревнях Тивдия и Белая Гора — были открыты месторождения мрамора, которые начали интенсивно разрабатываться. Кондопога стала перевалочным пунктом, откуда мрамор отгружался в Санкт-Петербург.

Две ели — символ лесов, роли лесозаготовительной промышленности в истории района, а также древесного сырья для крупнейшего предприятия района — Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината.

Цветовое описание герба 
Применённые в гербе цвета в геральдике обозначают:
 Белый цвет (серебро) — символ совершенства, благородства и веры.
 Жёлтый цвет (золото) символизирует богатство, справедливость, стабильность, уважение, великодушие.
 Синий цвет (лазурь) символизирует возвышенные устремления, искренность и добродетель; также это цвет водных объектов (озера и реки) и чистого неба.
 Зелёный цвет (зелень) — символ весны, радости, надежды, жизни, здоровья, природы, а также символ лесов и природных богатств.
 Черный цвет (чернь) — символ благоразумия, мудрости и свободы.

Использование флага 
Согласно главе 12 (пункты 12.1-12.3 Положения о гербе и флаге Кондопожского муниципального района, предусмотрены следующие случаи использования флага Кондопожского муниципального района:

При одновременном подъёме (размещении) флага муниципального образования и государственных флагов, а также флагов субъектов Российской Федерации, должны соблюдаться требования законодательства об этих флагах, при этом:
 флаг муниципального образования не может превышать эти флаги по размеру, а если последние имеют пропорции иные, чем флаг муниципального образования, — ни по одному из параметров (длине, ширине);
 флаг муниципального образования располагается после этих флагов в общем порядке расположения флагов или ниже; высота подъёма флага муниципального образования не может быть больше высоты подъёма других флагов.

При одновременном подъёме (размещении) флага муниципального образования и флагов общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также частных лиц, должны соблюдаться следующие правила:
 флаг муниципального образования не может быть меньше по размеру, чем другие флаги, а в случае, если последние имеют пропорции иные, чем флаг муниципального образования, флаг муниципального образования не может быть меньше других флагов ни по одному из параметров (высоте, длине);
 при подъёме двух флагов флаг муниципального образования располагается с левой (при виде от зрителя) стороны от другого флага; высота подъёма флага муниципального образования не может быть меньше высоты подъёма других флагов;
 при одновременном подъёме (размещении) нечетного числа флагов — флаг муниципального образования располагается в центре, а при подъёме (размещении) четного числа флагов (но более двух) — левее центра.

При одновременном подъёме (размещении) флага муниципального образования и флага другого муниципального образования оба флага имеют равный церемониальный статус, и вопрос первенства решается индивидуально.

При объявлении официального траура флаг, установленный на флагштоке (мачте), приспускается до половины высоты флагштока (мачты). К флагу, неподвижно закрепленному на древке, крепится в верхней части древка чёрная, завязанная бантом, лента со свободно свисающими концами. Общая длина ленты равна длине полотнища флага.

Авторы флага 
Флаг был разработан и создан авторским коллективом в следующем составе:
 Автор идеи герба — И. Р. Соболева (Кондопога).
 Геральдическая доработка и компьютерный дизайн — Ю. Росич (Москва), А. Карпова (Барнаул).

Примечания 

Флаги Республики Карелия
Кондопожский район
Флаги с изображением церкви
Флаги с изображением ели